Molekulska formula -{C11H13NO2}- se može odnositi na:

 5,6-Metilenedioksi-N-metil-2-aminoindan
 Fenmetramid
 Idrocilamid
 MDAT